C7H7NO2 – formula molecolare dell'acido 4-amminobenzoico
C7H7NO2 – formula molecolare dell'acido antranilico
C7H7NO2 – formula molecolare del salicilamide
C7H7NO2 – formula molecolare della trigonellina

Formule molecolari